Il doppio del torneo di tennis Challenger of Dallas 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Paul Kilderry e Grant Silcock che hanno battuto in finale Mitch Sprengelmeyer e Jason Weir-Smith 4-6, 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Devin Bowen /  Adam Peterson (primo turno)
 Brandon Coupe /  David Roditi (primo turno)

 Marcos Ondruska /  Byron Talbot (primo turno)
 David DiLucia /  Michael Sell (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger of Dallas 1999